Merille puede referirse a:
 Merille (La Coruña), aldea española de la parroquia de Lesa, municipio de Coirós, provincia de La Coruña (Galicia).
 Merille (Lugo), parroquia española del municipio de Orol, provincia de Lugo (Galicia).